

Scriitori români - Y

Note, referințe 

Scriitori români, Liste de
Y 
 Y
 Y